PBA kan henvise til flere artikler:
 Professional Bowlers Association – en amerikansk bowlingturniering
 Professionsbachelor (PBA) – En uddannelsesgrad
 SNCF TGV Thalys PBA – en fransk togmodel